Far from the Madding Crowd (boek), een roman van uit 1874 van Thomas Hardy
 Far from the Madding Crowd (1915), een Britse stomme film uit 1915
 Far from the Madding Crowd (1967), een Britse film uit 1967
 Far from the Madding Crowd (1988), een Britse televisiefilm uit 1998
 Far from the Madding Crowd (2015), een Brits-Amerikaanse film uit 2015